Чемпионат Белоруссии по шахматам 2011 прошёл с 12 по 24 января 2011 года в Минске.

Впервые в истории чемпионатов Белоруссии право играть в мужском турнире получила женщина — международный мастер Наталья Попова. Первое место поделили братья Жигалко, однако по лучшему показателю по системе Койя первое место было присуждено Андрею Жигалко.

Таблица

Ссылки 
 
 Все партии и подробная информация на сайте openchess.by

Чемпионаты Белоруссии по шахматам
2011 год в шахматах
Январь 2011 года
Спорт в Белоруссии в 2011 году